

Fumetto 
Killa – manga di Waki Yamato

Musica 
Killa – singolo delle Cherish del 2007
Killa – album di Farid Bang del 2014
 Killa – singolo di Craig Xen del 2016
Emis Killa – rapper italiano
Masta Killa – rapper statunitense
Roach Killa – rapper canadese